In de boeken van J.R.R. Tolkien is Toek de naam van een familie hobbits.

Toeken zijn avontuurlijker en standvastiger dan de meeste hobbits. Tijdens de Oorlog om de Ring lukt het Saruman nooit om Toekland in zijn geheel te controleren. Pepijn haalt voor de Slag van Bijwater versterkingen uit Toekland: zo'n 100 man, die al gewend waren tegen de Donkerlanders van Saruman op te komen. Een ander bekend lid van de familie is Gerontius Toek, bijgenaamd de Oude Toek. Hij was met zijn 130 jaar de oudste hobbit ooit. De enige die hierbij in de buurt kwam, was Bilbo Balings.

Stamboom van de Hobbits 
De volgende stamboom geeft een overzicht van de belangrijkste hobbits uit De Hobbit en In de Ban van de Ring van J.R.R. Tolkien: Bilbo, Frodo, Pepijn, Merijn en Sam Gewissies.

Hobbit
Toek